Григорий Кристи:
 Кристи, Григорий Иванович (1856—1911) — русский общественный и государственный деятель.
 Кристи, Григорий Владимирович (1908—1973) — советский театральный режиссёр и педагог, ближайший сотрудник К. С. Станиславского.